Universitetet – stazione della metropolitana di Stoccolma
 Universitetet – università in lingua svedese